Monchel-sur-Canche, Pas-de-Calais
 Monchel-Notre-Dame, gehucht in Berles-Monchel, Pas-de-Calais